Prinsesse Theodora af Grækenland og Danmark (født 9. juni 1983 i London) er fjerde barn og yngste datter af Konstantin 2. af Grækenland og dronning Anne-Marie.

Privat 
Det blev offentliggjort den 16. november 2018, at hun var blevet forlovet med den amerikanske advokat Matthew Kumar.

Noter

Anetavle

Eksterne henvisninger 

 

Personer fra London
Prinsesser fra Grækenland
Prinsesser fra Danmark
Huset Glücksburg